Село в Польщі, у гміні Крушниця Куявсько-Поморського воєводства.

Населені пункти та їхні частини
 Жерники — село в гміні Яновець-Велькопольський Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства.
 Жерники — село в гміні Крушвиця Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства.
 Жерники — село в гміні Ульгувек Томашівського повіту Люблінського воєводства.
 Жерники — село в гміні Задзім Поддембицького повіту Лодзинського воєводства.
 Жерники — село в гміні Брудзень-Дужи Плоцького повіту Мазовецького воєводства.
 Жерники — село в гміні Бацьковіце Опатовського повіту Свентокшиського воєводства.
 Жерники — село в гміні Собкув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства.
 Жерники — село в гміні Оборники Оборницького повіту Великопольського воєводства.
 Жерники — село в гміні Вжесня Вжесінського повіту Великопольського воєводства.
 Жерники — село в гміні Блізанув Каліського повіту Великопольського воєводства.
 Жерники — село в гміні Жеркув Яроцинського повіту Великопольського воєводства.
 Жерники — частина міста Вроцлав у Нижньосілезькому воєводстві.
 Жерники — частина міста Гливиці в Сілезькому воєводстві.
 Жерники — осада в гміні Курник Познанського повіту Великопольського воєводства.

Примітки